

Lingua 
 un modo di dire idiomatico dell'inglese per allontanare la sfortuna, simile al Toccare ferro italiano.

Cinema 
Un pizzico di follia (Knock on Wood) – film del 1954 diretto da Melvin Frank e Norman Panama

Musica 
 Knock on Wood – canzone originale della colonna sonora di Casablanca del 1942
 Knock on Wood – canzone originale della colonna sonora del film Un pizzico di follia del 1954
 Knock on Wood – singolo di Eddie Floyd del 1966; cover sono state realizzate da vari artisti tra cui David Bowie e Amii Stewart 
 Knock on Wood – album di Eddie Floyd del 1967
 Knock on Wood – album di Amii Stewart del 1978
 Knock on Wood – The Best of Amii Stewart – album di Amii Stewart del 1996
 Knock on Wood 2000 – album di Amii Stewart del 1998

Televisione 
 Toc toc nel bosco (Knock on Wood) – episodio di Little Einsteins